Пензіно (Росія) () — присілок у Барабінському районі Новосибірської області Російської Федерації;
 Пензіно (Польща) () — село в Польщі, в гміні Старґард Старгардського повіту Західнопоморського воєводства.